Meltdown puede referirse a:

Cine
Ice Age: The Meltdown, película de animación de 2006.
Meltdown, película de 2004

Informática
meltdown, vulnerabilidad encontrada en varios microprocesadores.

Música
Meltdown EP, EP de Pitbull.
Meltdown, álbum de Vinnie Moore.
«Meltdown», canción de Love and Death.
'98 Live Meltdown, álbum de Judas Priest.